Универсалната религия е масово разпространена система от знания (религия), даващи отговори на важните въпроси за целта и смисъла на съществуването. По правило универсалната религия изисква спазването на комплекс от морални норми и религиозни практики, организирана е като обществена институция (църква, монашески ордени) и е отворена за нови членове без ограничения (етнически, кастови и др.).

Универсални религии:

 Монотеистични религии
 Християнство
 Юдаизъм
 Ислям
 Зороастризъм
 Будизъм
 Китайски етично-религиозни системи
 Конфуцианство
 Даоизъм

Жизнен цикъл на универсалните религии 
Големите империи от античността създали удобни комуникации за своите армии и за нуждите на икономиката и търговията. Стандартизацията на писмеността и официалния имперски език (или няколко езика), сухоземните и морски пътищата направили възможно бързото разпространение на идеи. Възникнали и се разпространили универсалните религии.

Когато империите остарели и се разпаднали, религиите останали обединяващи културни структури на обществото. За обществата, доминирани от универсалните религии, е характерно духовно единство за цялата им зона на влияние, докато политически те често са разпокъсани и бързо се феодализират.

Тези общества стимулират разпространението на писмеността и образованието до много по-широки обществени слоеве (за целите на религията и нейните институции) спрямо предходните общества. Така непряко те подпомагат разпространението на големите съвременни езици (единственото изключение, за което си струва да се спори, е китайският език).

Епохата на съществуване на тези общества следва упадъка на големите държави от древността и предхожда модерната епоха. В този смисъл те могат да бъдат наречени средновековни общества, въпреки че периода на съществуването им не винаги съвпада с Европейското средновековие.

С навлизането в модерната епоха универсалните религии губят монопола си над културния живот на обществото, но не изчезват. В периоди на благополучие и силна централна власт обществените елити опитват да ги заменят с модерни социални теории, но в периоди на слабост те отново заемат старите си позиции, осигурявайки културна идентичност на раздробената общност. В съвременния свят тази способност се демонстрира най-ярко от радикализацията на ислямските страни през периода след 1960 г.

Общества, доминирани от универсални религии 
 Зороастрийска Персия

 будистки
 Будистка Индия
 Китай
 Япония
 Тибет

 християнски
 Византийска империя
 Средновековна Европа

 Индуистка Индия

 мюсюлмански
 Арабски халифат
 Мюсюлманска Персия

 смесени
 Османската империя обединява православни, мюсюлмани и евреи.

Религия